Шухрат Марсович Сафин () — узбекский шахматист, гроссмейстер (1999). 

Единственный на 2015 год умерший гроссмейстер Узбекистана.

В составе сборной Узбекистана участник 5-и Олимпиад (1996—2002 и 2008).

Умер от рака крови в своём родном городе Самарканде.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Узбекистана